Mužská dvouhra Bett1Hulks Championship 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do singlové soutěže tenisového turnaje v Kolíně nad Rýnem, hraného na tvrdém povrchu Lanxess Arény, nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou dvojku Diega Schwartzmana po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour. V Kolíně nad Rýnem navázal na týden starý triumf z Bett1Hulks Indoors a potřetí v kariéře ovládl dvě události v řadě. Předtím se mu tento výkon podařil během srpna 2017 (Washington, Montréal) a také v květnu 2018 (Mnichov, Madrid).

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Bett1Hulks Championship
Tenis v Německu v roce 2020
ATP Tour 2020